Мурильо-эль-Куэнде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндад-де-Олите. Занимает площадь 59,4 км². Население — 657 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Наварры